Тоні Лато (* 1997) — іспанський футболіст, захисник клубу «Валенсія». Грав за молодіжну збірну Іспанії.

 Лато — старовинне місто Криту.

Див. також 
 Лято